В административном отношении Черногория делится на 24 общины (и ).

См. также 
 Национальный состав по общинам Черногории
 Населённые пункты Черногории

Примечания 

 
Черногория
Списки:Черногория